Саве́льев (Саве́льева) — русская фамилия, образованная от имени Савелий, а также топоним.

Носители фамилии

Савельев

А 
 
 
 Савельев, Анатолий Николаевич (1946—1997) — начальник штаба группы «Альфа», Герой Российской Федерации.
 Савельев, Андрей Николаевич (род. 1962) — российский учёный-химикофизик, депутат Государственной Думы.
 Савельев, Артём Вячеславович (род. 2002) — российский ребёнок, возвращённый в Россию американскими усыновителями.
 Савельев, Афанасий Спиридонович (1916—1977) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 Савельев, Валентин Дмитриевич (1925—1974) — Герой Советского Союза.
 Савельев, Валериан Борисович (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.

Г 
 Савельев, Гавриил Степанович (1910—2008) — советский учёный-связист, лауреат Государственной премии СССР.

Д

Е 
 
 Савельев, Евграф Петрович (1860—1930) — исследователь истории казачества.

И 
 
 
 Савельев, Илья Евгеньевич (род. 1971) — российский волейболист.

К

Л

М 
 Савельев, Максимилиан Александрович (1884—1939) — советский партийный деятель, академик АН СССР.

Н

О

П

Р 
 Савельев, Рафаил Николаевич (1851—1903) — российский инженер путей сообщения и метеоролог.

С 
 Савельев, Серафим Александрович (1926—1986) — боцман теплохода Балтийского государственного морского пароходства Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.

Ф

Ю

Я 
 Савельев, Яков Петрович (1922—до 1995) — полный кавалер ордена Славы.

Составные фамилии 
 Савельев-Ростиславич, Николай Васильевич (1815—1854) — русский писатель, автор исследований по истории и этнографии славянского племени.
 Савельев-Сас, Александр Сергеевич (1932—2021) — чувашский писатель, поэт, переводчик, публицист, педагог.



Топоним 
 Савельев — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

См. также